Noorderlicht, poollicht op het noordelijk halfrond
 Aurora Borealis (schip), ijsbrekeronderzoeksschip
 Aurora Borealis (band), een Amerikaanse blackmetalband